Alexandre Franchini (1980-), culturiste français,
 Eda Rivas Franchini (1952-), femme politique péruvienne,
  (1823-1887), militaire italien,  
 Gianfranco Franchini (1938-2009), architecte italien,
  (1959-), monteur italien, 
  (1901-1959), réalisateur italien,
 Primo Franchini (1941-), coureur cycliste italien,
 Teresa Franchini (1877-1972), actrice italienne.

Patronyme italien